Chapelle Notre-Dame des Affligés est le nom de nombreuses chapelles.

Homonymie

Chapelle Notre-Dame des Affligés de Ways à Genappe (Brabant wallon)
 Chapelle Notre-Dame des Affligés de Limal ou Chapelle de Grimohaye (Brabant wallon)
  Chapelle Notre-Dame des Affligés de Longueville ou Chapelle du Chêneau (Brabant wallon)
 Chapelle Notre-Dame des Affligés de Villers-la-Ville (Brabant wallon)
 Chapelle Notre-Dame des Affligés de Jumet (Hainaut)

Chapelle Notre-Dame-des-Affligés de Bas-Lieu
 Chapelle Notre-Dame-des-Affligés de Gommegnies
 Chapelle de Notre-Dame Miraculeuse des Bois ou des Affligés de Rahon
 Chapelle Notre-Dame des Affligés de Valenciennes

NotreDameAffligés
~